

Architettura 
 Casa Jover – edificio tutelato come bene culturale nel comune spagnolo di Terrassa

Persone 
 Arly Jover – attrice spagnola
 Gregorio Jover – anarchico spagnolo
 Juan Jover – pilota automobilistico spagnolo
 Lluís Companys i Jover – politico e avvocato spagnolo